Mužská dvouhra Qatar ExxonMobil Open 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byla srbská světová dvojka tenista Novak Djoković, který titul dokázal obhájit.

Vítězem se stal druhý nasazený Novak Djoković, jenž ve finále zdolal světovou a turnajovou jedničku Andyho Murrayho po téměř třech hodinách boje třísetovým výsledkem 6–3, 5–7 a 6–4 a přetrhl tak jeho sérii 28 výher v řadě. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šedesátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2017
ATP World Tour 2017